

Personnes réelles (par ordre alphabétique) 

 André-Michel Guerry (1802-1866), juriste et statisticien amateur français.
 Émile Guerry (1891-1969), archevêque de Cambrai, cofondateur de l'Institut des Petites Sœurs des Maternités catholiques.
 Michel Guerry (1932-), homme politique français membre de l'Union des Français de l'étranger et du groupe UMP au Sénat.
 Olivia Guerry (1971-), snowboardeuse française.

Toponymes 
 Les puits de Guerry à Savigny-en-Septaine

Orthographes voisines 
 Sergio Guerri (1905-1992), cardinal italien de l'Église catholique du .
 Giordano Bruno Guerri (1950-), écrivain, journaliste et historien italien.
 Guéry

Homonymie de patronyme